BMW ( — Blue Midnight Wish) — криптографическая хеш-функция (хф) с выходом в n бит, где n=224,256, 384 или 512. Хеш-функции предназначены для создания «отпечатков» или «дайджестов» сообщений произвольной битовой длины. Применяются в различных приложениях или компонентах, связанных с защитой информации.

BLUE MIDNIGHT WISH разрабатывалась как гораздо более эффективная криптографическая хеш-функция, чем SHA-2, в то же время предоставляющая такую же или лучшую безопасность.

История 
7 ноября 2008 года Национальный Институт стандартов и технологий США ( — National Institute of Standards and Technology) открыл конкурс на новую хеш-функцию SHA-3. SHA-3 должен поддерживать размер выходного блока 224, 256, 384 и 512 битов. 160-битные блоки предусмотрены не были из-за возможности нахождения коллизий атаками грубой силы (перебора вариантов). Сохранились те же требования, что и к предыдущим хеш-функциям:
 максимальный размер входного значения,
 коллизионная стойкость,
 стойкость к нахождению прообраза и второго прообраза
 потоковый режим вычисления «за один проход».
К функциям были выдвинуты следующие стандартные параметры стойкости:
 Стойкость к нахождению коллизий — не менее n/2 бит.
 Стойкость к нахождению прообраза — n бит.
 Стойкость к нахождению второго прообраза — n-k битов для любого сообщения, короче 2k битов.
 Устойчивость к атакам на изменение длины сообщения.
 Устойчивость к новым типам атак, например, на основе мультиколлизий.

В первом раунде приняли участие 51 кандидат на SHA-3. 14 из них (включая BMW) прошли во второй тур.

Алгоритм

Общие свойства 
Алгоритм BMW работает с сообщениями, разбивая их на блоки. Блок, в свою очередь, делятся на слова. Размеры блоков и слов зависят от конкретной реализации алгоритма. В таблице ниже перечислены основные свойства всех 4х вариаций алгоритма BMW.

Параметры, переменные и константы

Операции, используемые в алгоритме 
 Побитовая операция XOR
 Операции побитового сложения + или вычитания — по модулю 32 или 64, в зависимости от модификации алгоритма
 Операция сдвига влево (вправо) на r бит SHLr (соответственно SHRr)
 Вращение (циклицеский сдвиг влево) ROTLr

Общие особенности структуры BMW 

BLUE MIDNIGHT WISH следует общим принципам построения хеш функций, которые часто употребляются на сегодняшний день. А именно, это значит, что алгоритм разбивается на две части:

Preprocessing 
 Ввод сообщения
 Разбор введённого сообщения на m-битовые блоки
 Инициализация начальных значений, которые будут использоваться при вычислении хф

Hash computition 
 Вычисление регистра сообщения из полученного сообщения
 Использование этого регистра для вычисления последовательности значений H(i)
 n наименее значимых бит ( — Least Significant Bits) выбираются как цифровая подпись

Этап предварительных вычислений 
В зависимости от модификации алгоритма, процесс обработки введённого сообщения выполняется следующим образом:

BMW224 или BMW256 
Пусть длина сообщения l. К сообщению приписывается 1, за которой следует последовательность k нулей, где k — наименьшее неотрицательное решение уравнения l+1+k=448 mod512. Далее приписывается 64-битный блок двоичного представления числа l

BMW384 или BMW512 
Пусть длина сообщения l. К сообщению приписывается 1, за которой следует последовательность k нулей, где k — наименьшее неотриц. решение уравнения l+1+k=960 mod1024. Далее приписывается 64-битный блок двоичного представления числа l. Примером может служить представление пос-ти «abc» (согласно ASCII)

Инициализация начальных значений 
Начальное значение H(0) в зависит от модификации алгоритма

Этап вычисления хеш-функции 
В процессе вычислений используются три функции
 Первая функция F0 : {0,1}2m→{0,1}m. Она принимает два аргумента M(i) и H(i−1) и производит биективное отображение M(i) XOR H(i−1). Здесь M(i) — i-й блок сообщения, H(i−1) — текущее значение двоичной трубы. Результат записывается в первую часть учетверенной трубы: Q(i, a)=F0(M(i), H(i−1))=A2(A1(M(i) XOR H(i−1))).
 Вторая функция F1 : {0,1}2m→{0,1}m. Она принимает в качестве аргументов блок сообщения M(i) (длины m бит) и первую часть учетверенной трубы Q(i, a). Результат записывается во вторую часть учетверенной трубы Q(i, b)=F1(M(i),Q(i, a)).
 Третья функция F3 : {0,1}3m→{0,1}m. Для неё используется термин сворачивающей ( —  folding ) с целью подчеркнуть свойства её свертки 3m-мерного пространства в m-мерное. Она принимает в качестве аргументов две величины: блок сообщения M(i) и текущее значение учетверенной трубы Q(i)=Q(i, a)||Q(i, b). Результат записывается как новое значение H(i): H(i) = F2(M(i),Q(i))

  Псевдокод вычисления хеш-функции
  for (i=1;i<N;i++)
  {
    Q(i,a)=F0(M(i),H(i-1));
    Q(i,b)=F1(M(i),Q(i,a));
    Q(i)=Q(i,a)||Q(i,b);
    H(i)=F2(M(i),Q(i));
  }
  Hash=N_LeastSignificantBits(H(i));

Описание функций f0, f1 и f2 

Вспомогательные вычисления:

Для определения функций f0, f1 и f2 сначала вводятся дополнительные функции

Здесь константа Kj=j × (0x05555555) (для 32 битовых версий) и Kj=j × (0x0555555555555555) (для 64 битовых версий). j=16,17,…,31

Функции expand1 и expand2 используются на этапе вычисления функции F1, то есть на этапе расширения учетверенной трубы. Первая функция, expand1, является вычислительно гораздо более сложной, чем вторая, но даёт значительно лучшие результаты.

Функция f0:

Функция f1:

Параметры ExpandRound1 и ExpandRound2 определяют, сколько итераций будет выполнено каждым из алгоритмов expand1 и expand2, описанных выше.

 For (j=0;j<ExpandRound1;j++)
 
   Q(i,j)=expand1(j+16);
 
 For (j=ExpandRound1;j<ExpandRound2+ExpandRound1;j++)
 
   Q(i,j)=expand2(j+16);

Функция f2:

1. Подсчёт дополнительных переменных XL и XH

2. Вычисление нового значения H(i)

Конечное значение хеш-функции 
После того, как посчитано конечное значение H(N), необходимо выбрать n бит, соответствующих значению хеш-функции Hash=Hash(H(N))
 Hash=H(N,8)||H(N,9)||…||H(n,15) — для версий BMW256 и BMW512
 Hash=H(N,10)||H(N,11)||…||H(n,15) — для версии BMW384
 Hash=H(N,9)||H(N,10)||…||H(n,15) — для версии BMW224

Криптоанализ Blue Midnight Wish 
Согласно исследованиям, проведёнными группой разработчиков алгоритма BMW, можно сформулировать основные положения о криптографической силе, устойчивости к коллизиям, нахождению прообразов, повторных прообразов, устойчивости к удлинению длины и мультиколлизионным атакам:
 Устойчивость к коллизиям примерно n/2 бит
 Устойчивость к нахождению прообразов n бит
 Повторное нахождение прообразов n-k бит для всех сообщений короче 2n-k бит
 Устойчивость к увеличению длины
 Устойчивость к мультиколлизионным атакам

Решение конкурсной комиссии NIST 

«BMW обладает очень хорошей производительностью и, по-видимому, подходит для большинства платформ. Имеет современные требования к памяти. Наиболее серьёзные криптоаналитические результаты против BMW — это на практике не важные псевдо-коллизионные атаки. Эти атаки ставят под вопрос безопасность функции.»

«BMW оказывается неустойчивой к псевдо-атакам — коллизиям и 2 м прообразам. Уровень безопасности является ниже ожидаемого: BMW-256 понижается до 65 бит, BMW-512 — до 128 бит. Затраты памяти, необходимые для совершения этих атак, являются несущественными»

Литература 
 
  

Криптографические хеш-функции
Статьи с примерами кода